Сент-Юза́ж () — название нескольких коммун во Франции:

 Сент-Юзаж — в департаменте Кот-д’Ор;
 Сент-Юзаж — в департаменте Об.